Алекса́ндр Ю́рьевич Добры́нин () — советский и российский певец, поэт, музыкант. Участник групп «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня», «Весёлые ребята», «Кинематограф».

Биография 
Родился в Мамадыше 27 марта 1957 года в семье педагогов. Мать, Добрынина Маргарита Максимовна — учитель русского языка и литературы. Отец, Добрынин Юрий Каримович — учитель труда, черчения и физкультуры.

Музыкой начал заниматься ещё в детстве, интересовался зарубежными исполнителями. После окончания школы и службы в армии поступал в ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, но не поступил.

В 1982 году попал на профессиональную сцену. Участвовал в группах «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня», «Весёлые ребята», «Кинематограф». Работал с композиторами Игорем Матета, («Хохочешь», «Никогда», «Останься»), Аркадием Укупником («Ночные цветы», «Рита-Маргарита») и др. Исполнял хиты «Атлантида» (муз. И. Матвиенко), в группе Веселые ребята исполнял: «Рыжий клоун», «Пустыня» (муз. В. Добрынин), «На Канарских островах» (муз. Т. Ефимов), «Звездочёт», «Девушка с обложки» (муз. П. Слободкин) и др. Все эти песни получили новое звучание.

На рубеже 90-х Добрынин занимался сольной карьерой.

В 1992 году выпустил виниловый диск «Ночные цветы».

В 1997 году студия «Гала-Рекордс» выпустила альбом «Возьми и купи».

В 1990-е годы Добрынин получил признание публики как сольный исполнитель. Принимает участие в совместных концертах со звёздами российской и зарубежной эстрады, участвует в телевизионных шоу, выступает на праздниках и мероприятиях на различных площадках.

Дискография 
 «Девушка с обложки. Песни на стихи Натальи Просторовой» — фирма Мелодия (С60 30329-30 007) (гигант), 1990
 «Ночные цветы» (гигант), 1992
 «Возьми и купи» «Гала-Рекордc» CD, 1997

Песни 
 «Атлантида» (Веселые ребята)
 «Рыжий клоун» (Веселые ребята)
 «Пустыня» (Веселые ребята)
 «На Канарских островах» (Веселые ребята)
 «Звездочёт» (Веселые ребята)
 «Девушка с обложки» (Веселые ребята)
 «Ночные цветы»
 «Рита-Маргарита»
 «Розовые розы» (Веселые ребята)

Примечания

Ссылки 
 Александр Добрынин :: Послушать музыку на 1000 пластинок
 Александр Добрынин — Официальный сайт
 Александр Добрынин — ПЕСНЯРЫ.com

Поп-музыканты России
Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Здравствуй, песня